Nigel Redman ist der Name folgender Personen:

* Nigel Redman (Ornithologe) (* 1952), britischer Ornithologe und Herausgeber
 Nigel Redman (Rugbyspieler) (* 1964), britischer Rugbyspieler